Groß Schönfeld ist der Name folgender Orte: 
 Groß Schönfeld (Blankensee), Ortsteil der Gemeinde Blankensee in Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Schönfeld (ehemals im Kreis Greifenhagen), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Żarczyn (Woiwodschaft Westpommern) 
 Groß Schönfeld (ehemals im Kreis Pyritz), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Obryta